Corel Painter, een grafisch computerprogramma
 Kevin Painter (1967), een Engels darter
 Painter (Virginia), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Virginia 
 Painter (2020), Amerikaanse film uit 2020